Andenken ist:
 ein Synonym für Souvenir
 ein Gedicht von Friedrich Hölderlin, siehe Andenken (Hölderlin)
 deutscher Name der Seidenmanufaktur Yodgorlik in Usbekistan 

Siehe auch
 Gedenken
 Andacht 
 Totenkult